Barstow steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barstow (Illinois), im Rock Island County
 Barstow (San Bernardino County, Kalifornien), im San Bernardino County
 Barstow (Maryland), im Calvert County
 Barstow (Texas), im Ward County
 Barstow (Washington), im Ferry County
 Barstow (Fresno County, Kalifornien)

Weiters:
 Barstow Heights, im San Bernardino County, Kalifornien
 Barstow Brook, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 Barstow Rock, Insel im Plymouth County, Massachusetts
 Barstow Mine, Mine im Ouray County, Colorado
 Barstow Number Two Mine, Mine im Ouray County, Colorado
 Barstow Heights Park, Park im San Bernardino County, Kalifornien
 Barstow Park, Park im Bernalillo County, New Mexico

Barstow ist der Familienname folgender Personen:
 Chas Barstow (* 1979), englischer Dartspieler
 Gamaliel H. Barstow (1784–1865), US-amerikanischer Arzt, Richter und Politiker
 George Barstow (1874–1966), britischer Staatsbeamter und Geschäftsmann
 Gideon Barstow (1783–1852), US-amerikanischer Politiker
 John L. Barstow (1832–1913), US-amerikanischer Politiker
 Josephine Barstow (* 1940), britische Opernsängerin
 Stan Barstow (1928–2011), englischer Schriftsteller
 William A. Barstow (1813–1865), US-amerikanischer Politiker